Hvidbjerg Kirke kan henvise til flere artikler:
 Hvidbjerg Kirke (Morsø Kommune) – en kirke i Hvidbjerg Sogn i Morsø Kommune.
 Hvidbjerg Kirke (Skive Kommune) – en kirke i Hvidbjerg Sogn i Skive Kommune.
 Hvidbjerg Kirke (Thisted Kommune) – en kirke i Hvidbjerg Vesten Å Sogn i Thisted Kommune.
 Hvidbjerg Kirke (Struer Kommune) – en kirke i Hvidbjerg Sogn i Struer Kommune, beliggende på Thyholm.